Chemin de fer de l’État steht für:

 Chemins de fer de l’État belge, Teil des belgischen Eisenbahnnetzes
 Chemins de fer de l’État (Frankreich), französische Eisenbahngesellschaft
 Chemin de fer de l’État de Genève, Schweizer Eisenbahngesellschaft

Siehe auch:
 Chemins de fer de l’État